Certosa di Vedana – abbazia certosina della provincia di Belluno, in Veneto
 Lago di Vedana – lago situato nel comune di Sospirolo, in provincia di Belluno, in Veneto